Aminata Aidara – giornalista e scrittrice italo-senegalese
 Chérif Baba Aidara – mezzofondista mauritano
 Cherif Mohamed Aly Aidara – religioso senegalese
 Mohamed Aidara – calciatore ivoriano, difensore